Miejscowości w USA:
 Cathay – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
Gminy w USA:
 Cathay (ang. Cathay Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells